Прудный — посёлок в Кизильском районе Челябинской области. Входит в сельское поселение Путь Октября.

География 
Расположен в восточной части района, на берегу пруда (отсюда назв.). Расстояние до районного центра, села Кизильское, 13 км.

История 
Поселок основан в 1963 при 5-м отделении совхоза «Путь Октября»..

Население 

(в 1970 — 282, в 1983 — 255, в 1995 — 227)

Улицы 
Береговая улица
Степная улица
Центральная улица
Школьная улица

Примечания 

Населённые пункты Кизильского района